Guerra angloespanyola (1585–1604), tot i que amb anterioritat els exèrcits d'ambdós països estaven enfrontats en la guerra de Flandes que es desenvolupava als Països Baixos, les desavinences polítiques, econòmiques i religioses van conduir a l'enfrontament directe entre 1585 i 1604;
 Guerra anglo-espanyola (1625-1630), immersos en la guerra dels Trenta Anys, que des de 1618 es venia lliurant a Europa; tots dos països es van enfrontar entre 1625 i 1630;
 Guerra anglo-espanyola (1655-1660), la rivalitat comercial a les Índies occidentals va provocar un nou enfrontament entre Espanya i la Commonwealth anglesa sota el govern d'Oliver Cromwell;
 Guerra angloespanyola (1727-1729), en un intent fallit de recuperar Gibraltar, contràriament al que estableix el tractat d'Utrecht de 1713, els dos països es van enfrontar entre 1727 i 1729;
 Guerra angloespanyola (1761-1763), va significar l'ingrés d'Espanya a la guerra dels Set Anys, que es venia lliurant des de 1756;
 Guerra angloespanyola (1779-1783), el 1779 Espanya va entrar a la guerra d'independència dels Estats Units com a aliada de França, en virtut dels Pactes de Família que tots dos estats mantenien;
 Guerra angloespanyola (1796-1808): després de la signatura del Tractat de Sant Ildefons (1796), Espanya va abandonar la Primera Coalició i es va aliar amb França en les Guerres revolucionàries franceses

Altres guerres que van enfrontar a Anglaterra amb Espanya, encara que no són comunament denominades guerres «angloespanyoles» inclouen:
 Guerra de Successió Espanyola, després de la mort sense descendència de Carles II d'Espanya (de la Casa d'Àustria) i l'ascens al tron espanyol de Felip V (de la Casa de Borbó), en 1702 la Gran Aliança a la qual pertanyia Anglaterra va declarar la guerra a Espanya i França que va durar fins a 1714;
 Guerra de la Quàdruple Aliança: Espanya es va enfrontar contra la Quàdruple Aliança, de la qual formava part la Gran Bretanya, entre 1718 i 1720;
 Guerra de l'orella de Jenkins: conflicte de 1739-1748 que, a partir de 1742, es va integrar a la Guerra de Successió Austríaca lliurada a Europa;